

Cinema
Gigi – film del 1948 diretto da Jacqueline Audry
Gigi – film del 1958 diretto da Vincente Minnelli, tratto dal romanzo di Colette
Gigi – film del 1978 diretto da Harold Prince

Letteratura
Gigi – romanzo di Colette

Musica
Gigi – musical di Frederick Loewe e Alan Jay Lerner, tratto dal film di Vincente Minnelli
Gigi – brano musicale di Fabio Concato
Gigi – raccolta di Fabio Concato del 2017

Onomastica
Gigi – nome proprio di persona italiano maschile

Teatro
Gigi – opera teatrale di Broadway, tratta dal romanzo di Colette
Gigi – musical di Broadway, tratto dal romanzo di Colette

Pagine correlate 
Gigio

Altri progetti